

Titres 

 Casino Royale, premier roman d'espionnage de Ian Fleming publié en 1953 mettant en scène James Bond, paru également en français sous les titres Espions, faites vos jeux et Casino Royal (sans « e »), qui a connu plusieurs adaptations :
 Casino Royale, téléfilm diffusé en 1954 sur CBS, avec Barry Nelson dans le rôle de James Bond ;
 Casino Royale, film parodique de John Huston, Kenneth Hughes, Val Guest, Robert Parrish et Joseph McGrath sorti en 1967, avec David Niven dans le rôle de James Bond ;
 Casino Royale, film de Martin Campbell sorti en 2006, avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond ;
 Casino Royale, bande originale du film de 2006 composée par David Arnold.
 un épisode de Lie to Me, série télévisée américaine entre 2009 et 2010.

Divers 
Casino Royale peut aussi désigner :
 Casino Royale, un hôtel-casino de Las Vegas aux États-Unis.
 Casino Royale, un casino de Monterrey au Mexique, cible d'une attaque en 2011 ayant causé la mort de .
 Splendid Casino Royale, le casino de l' de Bečići au Monténégro.
 , groupe de musique italien formé en 1987.